Austro-węgierska:
 10 Dywizja Kawalerii

Rosyjska i radziecka:
 10 Dywizja Kawalerii Imperium Rosyjskiego
 10 Dywizja Kawalerii (RFSRR)